Modiolus est un terme latin ayant plusieurs significations :
 Modiolus est un genre de mollusques ;
 Modiolus, en anatomie humaine, est un synonyme de la columelle, partie de l'oreille interne, ce terme est utilisé également pour un système musculaire de la face situé à la commissure labiale et intervenant dans le sourire (modiolus de l'angle de la bouche) ;
 Modiolus, dans la période romaine, est un grand gobelet muni d'une petite anse.

Références